I Liga austriacka w piłce nożnej (1925/1926) była 15. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Hakoah Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół SV Amateure.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1925 w piłce nożnej
1926 w piłce nożnej
1925 w Austrii
1926 w Austrii